Die Nemzeti Bajnokság 2005/06 war die 105. Spielzeit der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 30. Juli 2005 und endete am 3. Juni 2006.

Als Meister beendete Debreceni Vasutas SC die Saison und konnte damit seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Absteigen mussten Vasas Budapest sowie Lombard Pápa.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2006/07 auf kicker.de
 Tabelle und Ergebnisse der Nemzeti Bajnokság 2006/07 auf rsssf.com
 Tabelle und Ergebnisse der Nemzeti Bajnokság 2005/06 auf weltfussball.de

2005
Fußballsaison 2005/06